Wening ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Wening (1886–1974), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (Zentrum)
 Johann Adam Wening (1748–1800), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Johann Balthasar Wening (1672–1720), deutscher Kupferstecher
 Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim (1790–1831), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Michael Wening (1645–1718), deutscher Kupferstecher
 Rudolf Wening (1893–1970), Schweizer Bildhauer, Maler, Zeichner und Hofbildhauer des Königs von Siam
 Otto Wening (1854–1917), deutscher Generalleutnant
 Volker Wening (* 1948), deutscher Unfallchirurg 

Siehe auch:
 Weening
 Wenig
 Wenning